Gradec är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Vrapčište, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Gradec ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gradec är varierad. Runt Gradec är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer norr om Gradec. 

Trakten runt Gradec består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Vrapčisjte (kommun)